Un epinósido  es uno cualquiera de varios compuestos químicos aislados de ciertas plantas, en particular Desfontainia spinosa. Pueden ser vistos como derivados de los triterpenos de hidrocarburos cucurbitano (), más específicamente de cucurbitacina H.<ref name=ChenRev>Jian Chao Chen, Ming Hua Chiu, Rui Lin Nie, Geoffrey A. Cordell and Samuel X. Qiu (2005), "Cucurbitacins and cucurbitane glycosides: structures and biological activities" Natural Product Reports, volume 22, pages 386-399 </ref> 

Incluye:
 Espinósido A, de D. spinosa Espinósido B, de D. spinosa''

Referencias 

 Triterpenos